Alphons Koechlin ist der Name folgender Personen:

* Alphons Koechlin (Unternehmer) (1821–1893), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Alphons Koechlin (Theologe) (1885–1965), Schweizer reformierter Theologe